een dorp in de Italiaanse provincie Arezzo
het Latijnse woord voor medelijden
een andere naam voor Clementia, de verpersoonlijking van "clementie" (goedertierenheid, vergevingsgezindheid)